NF —   или FN от , суммарное число хромосомных плеч, одна из основных характеристик кариотипа.
 NF — сценический  псевдоним Нейтана Джона Файерштейна, американского рэпера, певеца и автора песен.